Austria:
 Bad Häring – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kufstein

Osoby:
 Bernhard Häring – niemiecki ksiądz
 Hugo Häring – niemiecki architekt

Inne:
 Häring & Co. – szwajcarskie przedsiębiorstwo

Zobacz też:
 Haering
 Haring
 Hering